Пуэ́нте-де-Монтанья́на (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Расположен на берегу реки Ногера-Рибагорсана. Занимает площадь 48,6 км². Население — 148 человек (на 2010 год). Расстояние — 129 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски